David Booth (né le  à Détroit, dans l'État du Michigan) est un joueur américain de hockey sur glace professionnel.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Panthers de la Floride au repêchage d'entrée de 2004. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey au poste d'ailier gauche.

Le , il est échangé aux Canucks de Vancouver avec Steven Reinprecht et un choix de troisième ronde au repêchage de 2013 en retour de Marco Sturm et Mikael Samuelsson.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Compuware Ambassadors de Détroit || NAHL ||42 ||17 ||13 ||30 ||44 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2001-2002|| Équipe des États-Unis || USHL ||12 ||4 ||3 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2002-2003|| Spartans de Michigan State || NCAA||39 ||17 ||19 ||36 ||53 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2003-2004|| Spartans de Michigan State|| NCAA ||30 ||8 ||10 ||18 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Spartans de Michigan State|| NCAA ||29 ||7 ||9 ||16 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Spartans de Michigan State|| NCAA ||36 ||13 ||22 ||35 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Americans de Rochester ||  LAH ||25 ||7 ||7 ||14 ||26 ||6 ||0 ||2 ||2 ||4 
|-  
| 2006-2007|| Panthers de la Floride ||  LNH ||48 ||3 ||7 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2007-2008|| Panthers de la Floride ||  LNH|| 73 ||22 ||18 ||40 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 2008-2009|| Panthers de la Floride ||  LNH|| 72||31 ||29 ||60 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Panthers de la Floride ||  LNH||28 ||8 ||8 ||16 ||23||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2010-2011|| Panthers de la Floride ||  LNH|| 82 || 23 || 17 || 40 || 26||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2011-2012|| Panthers de la Floride ||  LNH|| 6 || 0 || 1 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Canucks de Vancouver ||  LNH|| 56|| 16|| 13|| 29|| 32|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0 
|-
| 2012-2013|| Canucks de Vancouver ||  LNH|| 12|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Comets d'Utica ||  LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Canucks de Vancouver ||  LNH|| 66|| 9|| 10|| 19|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||59  || 7 || 6 || 13 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Admiral Vladivostok || KHL ||23 || 6||10 ||16 || 30||5 ||0 || 0||0 ||12 
|-
| 2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 19 || 4 || 5 || 9 || 16 || 12 || 2 || 0 || 2 || 10
|-
| 2017-2018 || Red Wings de Détroit || LNH ||28  || 4 || 1 || 5 ||10|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Minsk || KHL || 18 || 2 || 1 || 3 || 20|| - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Manglerud Star Ishockey || GET-ligaen || 22 || 20 || 6 || 26 || 51|| - || - || - || - || -

| 530 || 124 || 112 || 236 || 216 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0

Notes et références 

Naissance en novembre 1984
Naissance à Détroit (Michigan)
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du HK Dinamo Minsk